Архиепархия Тукумана () — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Сан-Мигель-де-Тукуман, Аргентина. В митрополию Тукумана входят епархии Аньятуи, Консепсьона и Сантьяго-дель-Эстеро. Кафедральным собором архиепархии Тукумана является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
15 февраля 1897 года Римский папа Лев XIII издал буллу «In Petri Cathedra», которой учредил епархию Тукумана, выделив её из епархии Сальты. В этот же день епархия Тукумана вошла в митрополию Буэнос-Айреса.

25 марта 1907 года и 21 января 1910 года епархия Тукумана уступила часть территории для учреждения епархий Сантьяго-дель-Эстеро и Катамарки.

20 апреля 1934 года епархия Тукумана вошла в митрополию Санта-Фе (сегодня — Архиепархия Санта-Фе-де-ла-Вера-Круса).

11 февраля 1957 года Римский папа Пий XII издал буллу «Quandoquidem adoranda», которой возвёл епархию Тукумана в ранг архиепархии.

12 августа 1963 года и 8 сентября 1969 года архиепархия Тукумана уступила часть своей территории для учреждения епархии Консепсьона и территориальной прелатуры Кафайяте.

Ординарии архиепархии 
 епископ Пабло Падилья-и-Барсена () (16.01.1898 — † 22.01.1921);
 епископ Барнабе Пьедрабуэна () (11.06.1923 — 17.12.1928);
 епископ Агустин Баррере () (16.01.1930 — † 29.02.1952);
 архиепископ Хуан Карлос Арамбуру (28.08.1953 — 14.06.1967), назначен архиепископом-коадъютором Буэнос-Айреса; с 1976 года — кардинал;
 архиепископ Блас Викторио Корнеро () (3.02.1968 — † 7.07.1982);
 архиепископ Орасио Альберто Боццоли () (19.01.1983 — † 29.12.1993);
 архиепископ Рауль Арсенио Касадо () (15.06.1994 — 8.07.1999);
 архиепископ Луис Эктор Вильяльба () (8.07.1999 — 10.06.2011) — кардинал с 14.02.2015;
 архиепископ Альфредо Орасио Секка () (10.06.2011 — 09.06.2017);
 архиепископ Карлос Альберто Санчес () (с 23.08.2017 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла In Petri cathedra, Sanctissimi Domini nostri Leonis papae XIII allocutiones, epistolae, constitutiones aliaque acta praecipua, Vol. VI (1894—1897), Bruges 1897, стр. 257—263 
 Bolla Quandoquidem adoranda , AAS 49 (1957), стр. 653

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии  
 Информация  
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Аргентины